Jandó Jenő (1928–2008) zeneszerző, zenepedagógus
Jandó Jenő (1952) zongoraművész, idősebb Jandó Jenő fia